Алу́жино () — деревня (до 1995 года село) в Эхирит-Булагатском районе Усть-Ордынского Бурятского округа (в составе Иркутской области России). Административный центр муниципального образования «Алужинское».

География 
Находится в 14 км к югу от районного центра, посёлка Усть-Ордынский, в 10 км от автодороги , на правом берегу реки Мурин.

Происхождение названия 
По предположению Гавриила Богданова, название может быть связано с названием бурятского рода Алагуй (алагуевского рода).

История 
Образовалась в середине XX века путём слияния нескольких бурятских улусов.

Население

Примечания

Ссылки 
 Л. Гергесова. Алужино — союз старинных улусов\\ИА «Байкал Инфо». СМ Номер один, № 14 от 12 апреля 2007 года

Населённые пункты Эхирит-Булагатского района